Нюкёбинг ():
 Нюкёбинг — город Дании на острове Зеландия
 Нюкёбинг — город Дании на острове Фальстер
 Нюкёбинг — город Дании на острове Морс